THZ steht für:
 Tahoua (Niger) (IATA-Code), Flughafen im Niger
 Trans Helicoptere Service (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Herbolzheim (Jagst) (DS100-Code), Haltepunkt in Herbolzheim (Neudenau) an der Frankenbahn
 Tandemhauptbremszylinder
 Tetrahydrozolin, ein Imidazolderivat, das als Nasenspray auf Rezept als auch als Augentropfen frei verkäuflich unter vielen Handelsnamen erhältlich ist. 

THz steht für:
 Terahertz, eine Billion Schwingungen/Vorgänge pro Sekunde

thz steht für:
 Air Tamajeq (ISO-639-3-Code), eine der Tuareg-Sprachen

THZ